Josef Vesely ist der Name folgender Personen:
* Josef Vesely (Hofgartenverwalter) (1841–1911), Hofgartenverwalter in Wien
 Josef A. Vesely (1901–1969), österreichischer Filmproduktionsleiter, siehe J. A. Vesely